Kamikawa jest to nazwa kilku miejscowości w Japonii:
 Podprefektura Kamikawa, jedna z 14 podprefektur w dystrykcie Hokkaido
 Powiat Kamikawa (Ishikari), Hokkaido, powiat w podprefekturze Kamikawa, Hokkaido
 Powiat Kamikawa (Teshio), Hokkaido, powiat w podprefekturze Kamikawa, Hokkaido
 Powiat Kamikawa (Tokachi), Hokkaido, powiat w podprefekturze Tokachi, Hokkaido
 Kamikawa (Hokkaido), miasto (chō) w podprefekturze Kamikawa, Hokkaido
 Kamikawa (Hyōgo), miasto (chō) w prefekturze Hyōgo
 Kamikawa (Niigata), wieś (mura) w prefekturze Niigata
 Kamikawa (Saitama), miasto (machi) w prefekturze Saitama

Zobacz też:
 Kamikawa Maru